Hagan (Georgia), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Marianne Hagan (1966), Amerikaans actrice
 Molly Hagan (1961), Amerikaans actrice